Камбиформ — растительная ткань, состоящая из тонкостенных с заостренными концами клеток флоэмы, видом весьма похожих на камбий (отсюда и название), но утративших способность делиться, — следовательно, камбиформ ткань постоянная. Он входит в состав луба (флоэмы) замкнутых сосудистых пучков однодольных, где, по мнению некоторых ученых, наряду с ситовидными трубками и клетками-спутниками (Geleitzellen), служит проводником пластических веществ.

Литература 
 
 Камбиформ // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Камбиформ // Словарь ботанических терминов / Под общей редакцией д.б.н. И. А. Дудки. — Киев: Наукова Думка, 1984.
 Камбиформ // Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986